Lentjes ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Lentjes (1882–1955), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Iris Lentjes (* 1956), deutsche Sängerin

Lentjes bezeichnet:
 Lentjes, ein deutsches Anlagenbau-Unternehmen